Pozzo oder dal Pozzo ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Pozzo (1642–1709), italienischer Maler und Architekt
 Antonius Pozzo, italienischer Steinmetzmeister
 Carlo Antonio Dal Pozzo (1547–1607), Erzbischof und Berater des Herzogs Ferdinando I. de’ Medici
 Cassiano Dal Pozzo (1588–1657), italienischer Gelehrter und Mäzen
 Giampaolo Pozzo (* 1941), italienischer Unternehmer
 Guido Pozzo (* 1951), italienischer Theologe und Erzbischof
 Maria Vittoria dal Pozzo (1847–1876), Königin von Spanien (1870–1873)
 Mattia Pozzo (* 1989), italienischer Radrennfahrer
 Modesta Pozzo (1555–1592), venezianische Schriftstellerin
 Riccardo Pozzo (* 1959), italienischer Philosoph und Philosophiehistoriker
 Tomás Pozzo (* 2000), argentinischer Fußballspieler
 Vittorio Pozzo (1886–1968), italienischer Fußballspieler und -trainer

Siehe auch:
 Pozzo di Borgo
 Pozo
 Bozzo